Піонтек

 Піонтек Люціана Карлівна — українська письменниця.
 Піонтек Павло Йосипович — старшина Дієвої Армії УНР.